Сэй Муроя (; 5 апреля 1994, Куматори) — японский футболист, защитник клуба «Ганновер 96» и сборной Японии.

Клубная карьера 
Будучи студентом Университета Мэйдзи Сэй Муроя начал свою карьеру футболиста в клубе «Токио». 9 июля 2016 года он дебютировал в Джей-лиге 1, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Ванфоре Кофу».

Карьера в сборной 
В составе сборной Японии до 23 лет Сэй Муроя выиграл чемпионат Азии среди молодёжных команд 2016 года в Катаре.

Сэй Муроя в составе олимпийской сборной Японии играл на футбольном турнире Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он провёл все 3 матча своей сборной на этом соревновании без замен.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Ганновер 96»